Blackfoot, peuple amérindien des États-Unis et du Canada, également appelé Pieds-Noirs ;
 Blackfoot, la langue de ce peuple, également appelée le pied-noir ;
 Blackfoot Crossing, musée ethnographique en Alberta, Canada
 Blackfoot, ville de l'Idaho ;
 Blackfoot, hameau canadien de la province d'Alberta ;
 Blackfoot, groupe de rock sudiste formé en 1972 à Jacksonville en Floride (États-Unis).
 Blackfoot, rivière du Montana